Telemax puede referirse a:
[[Archivo:Telemax.png|thumb|200px|Telemax TLX HD]]
 Telemax es un canal de televisión argentino; 
 Telemax es un canal de televisión abierta en el estado de Sonora, México; o
 Telemax es una torre de telecomunicaciones en Hannover.